Карл Фридрих Майер (; 22 марта 1786, Неккарбишофсхайм — 25 февраля 1870, Тюбинген) — немецкий .

Биография 
Примыкал к так называемой «Швабской школе». В его стихотворениях есть искреннее настроение, тепло выраженное в нежно сделанной форме; его картинки природы — грациозные миниатюры.

3-е изд. его  вышло в 1864 г.

Ему принадлежат также ценные историко-литературные труды:
  (Штутгарт, 1853)
  (Штутг., 1867).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Революционеры Германии
Немецкие поэты